Lliga Nacional Somali, partit polític històric de Somàlia
 Síndrome de Lesch-Nyhan (del seu nom en anglès Lesch-Nyhan Syndrome), malaltia hereditària del sistema endocrí